Un cahier peut être : 
 le produit du pliage et éventuellement de l'encartage d'une grande feuille de parchemin ou de papier : voir Cahier (reliure) ;
 un objet de papeterie servant à écrire ou à dessiner : voir Cahier (papeterie).

Cahier est un nom de famille notamment porté par :
 le père Charles Cahier SJ (1807–1882), un jésuite et linguiste.

Cahier de français
 le « guillon » est un cahier d'exercice
 le « fleur d'encre » est un cahier d'exercice.

Souvent utilisé par des élèves à l'école, ces derniers écrivent ou dessinent sur des feuilles qui composent le cahier.